DLL steht als Abkürzung für:

in der Elektro- und Nachrichtentechnik:

 Delay-Locked Loop, elektronische Verzögerungsschleife, zur Stabilisierung des Phasengleichlaufs zweier Signale

in der Germanistik:

 Deutsches Literatur-Lexikon, biografisches Nachschlagewerk
 Deutsches Literaturinstitut Leipzig an der Universität Leipzig, bietet eine Universitätsausbildung für Schriftsteller im deutschen Sprachraum
 Deutsch Lehren Lernen, Weiterbildungsprogramm

in der Informatik: 

 Data Link Layer, Sicherungsschicht im OSI-Modell, siehe OSI-Modell #Schicht 2 – Sicherungsschicht
 Davis-Logemann-Loveland-Algorithmus zur Lösung des Erfüllbarkeitsproblems
 , englisch für doppelt verkettete Liste, siehe Liste (Datenstruktur) #Doppelt verkettete Liste
 Dynamic Link Library, dynamische Bibliothek
 Dynamic Link Loader, Bestandteil des Betriebssystems BS2000

in der Wirtschaft:

 Dachser Food Logistics (Lebensmittel-Logistik)
 Deutsche Levante-Linie, ehemalige Linienreederei in Hamburg (1889–1970)
 De Lage Landen, global tätiger Finanzierungs- und Leasingpartner 

DLL